Patton steht für:
 Patton (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Patton – Rebell in Uniform, US-amerikanischer Spielfilm von Franklin J. Schaffner (1970)
 Pattonville, Wohnsiedlung bei Stuttgart

Patton ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Patton (Illinois)
 Patton (Indiana)
 Patton (Kalifornien)
 Patton (Missouri)
 Patton (Oklahoma)
 Patton (Oregon)
 Patton (Pennsylvania)
 Patton (West Virginia)
 Patton Chapel, Alabama
 Patton Hill, Indiana
 Patton Junction, Missouri
 Patton Village (Kalifornien)
 Patton Village (Texas)

geografischer Objekte
 Patton Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Patton-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Allen Patton Branch, Fluss in Kentucky, Vereinigte Staaten

Panzer:
 Patton I, siehe M47 (Kampfpanzer)
 Patton II, siehe M48 (Kampfpanzer)

Siehe auch:
 Paton
 Patten